Иван Чертов:
 Чертов, Иван Александрович — генерал-майор госбезопасности.
 Чертов, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 243; 26 ноября 1774.